Adolfo Zaldívar – politico e avvocato cileno del Partito Regionalista Cileno 
 Andrés Zaldívar – politico e avvocato cileno del Partito Democratico Cristiano del Cile
 Ángel Zaldívar – calciatore messicano
 Edgar Zaldívar – calciatore messicano
 Liuba Zaldívar – triplista cubana naturalizzata ecuadoriana
 Matías Zaldívar – calciatore argentino